Der Dreiband-Weltcup 1998/1 war das dritte und letzte BWA-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 7. bis zum 11. Januar 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Barendrecht statt. Das Turnier zählte noch zum Weltcupjahr 1997. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Barendrecht.

Geschichte 
Im letzten Weltcup-Turnier des Jahres sicherte sich Dick Jaspers erstmals den BWA-Gesamtweltcup. Dabei war es im Achtelfinale noch einmal sehr knapp geworden. Gegen den hoch talentierten Spanier Daniel Sánchez lag Jaspers bereits mit 1:2 Sätzen zurück. Im vierten Satz führte Sánchez bereits mit 11:4. Dann zeigte der Niederländer seine mentale Stärke und beendete den Satz mit den Serien von acht und drei Punkten und eröffnete den Schlusssatz mit einer Serie von acht und gewann dann sicher das Match und somit den Gesamtweltcup. Es war das letzte Mal, dass ein BWA-Gesamtweltcup ausgespielt wurde. Das Weltcup-Turnier gewann der Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl gegen Dion Nelin mit einem starken 3:0-Endspielsieg. Erstmals wurde bei einem BWA-Weltcup-Turnier der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit gab es mit Marco Zanetti und Sang Chun Lee zwei Drittplatzierte. Der Deutsche Christian Rudolph musste im Viertelfinale wegen kurzfristig wichtiger Verpflichtungen im Heimatland das Turnier kampflos beenden.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 13 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 16 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Gerwin Valentijn
  Raimond Burgman
  Raymond Ceulemans
  Dion Nelin
  Daniel Sánchez
  Christian Rudolph
  Jorge Theriaga
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Tonny Carlsen
  Eddy Leppens
  Sang Chun Lee

aus der Qualifikation:
 13 Teilnehmer

Wildcards:
 3 Teilnehmer

Qualifikationsrunde 3 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der ersten Runde waren es 18 Spiele. In der zweiten Qualifikationsrunde waren es 26 Spiele. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 13 Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 01
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Barendrecht